

Cinema 
 Una vita - Il dramma di una sposa (Une vie) – film del 1958 diretto da Alexandre Astruc
 Una vita (Une vie) – film del 2016 diretto da Stéphane Brizé

Letteratura 
 Una vita (Une vie) – romanzo di Guy de Maupassant del 1883
 Una vita – romanzo di Italo Svevo del 1892
 Una vita (One Life) – libro di Christiaan Barnard e Curtis Bill Pepper del 1969

Televisione 
 Una vita (Acacias 38) – soap spagnola del 2015